Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2020 – dwudzieste czwarte mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w dniach 16–26 stycznia 2020 roku w Tunezji. Turniej był jednocześnie kwalifikacją do turnieju olimpijskiego na LIO 2020 oraz eliminacją do Mistrzostw Świata 2021.

Tunezja została wybrana gospodarzem turnieju podczas kongresu CAHB w styczniu 2016 roku. Zawody zostały zaplanowane do przeprowadzenia w dwóch halach: w Tunisie i Radisie, a ostatecznie odbyły się w trzech halach w trzech miastach. Losowanie grup dla szesnastu uczestniczących drużyn zostało zaplanowane na 19 października 2019 roku w Tunisie. W jego wyniku – po dołączeniu reprezentacji Libii – powstały cztery grupy: trzy cztero- i jedna pięciozespołowa. Po wycofaniu się Senegalu zespoły rywalizowały systemem kołowym w ramach czterech czterozespołowych grup. Czołowe dwójki z każdej z grup utworzyły następnie dwie czterozespołowe grupy, które ponownie walczyły systemem kołowym o dwa czołowe miejsca premiowane awansem do półfinałów, analogiczna rywalizacja odbyła się o miejsca 9–16. Wyniki z fazy wstępnej były uwzględniane w fazie zasadniczej. Czołowa szóstka zawodów uzyska awans na MŚ 2021, zaś triumfator także na LIO 2020.

W fazie wstępnej w swoich grupach zwyciężały Egipt, Tunezja, Algieria oraz Angola, dwie pierwsze odniosły także po dwa zwycięstwa w fazie zasadniczej. Spotkały się następnie w finale, gdzie wyraźnie lepszy okazał się Egipt, brąz zaś zdobyła Algieria. Cieniem na meczu finałowym położyło się wtargnięcie widzów na boisko oraz rzucanie na nie przedmiotów, co spowodowało opuszczenie placu gry przez zawodników.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 1–8 
Grupa M1

Grupa M2

Mecze o miejsca 9–16 
Grupa PC1

Grupa PC2

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–16

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymali:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2020 w piłce ręcznej
2020 w Afryce
Tunezja w XXI wieku
Piłka ręczna w Tunezji